Rohini (Sanskrit   „rot“, „rote Kuh“) ist:

in der indischen Mythologie:
 Rohini (Nakshatra), Tochter des Daksha und eine der 27 Mondstationen
 Rohini (Tochter der Surabhi), Tochter von Kashyapa und Surabhi, Mutter des Hornviehs
 Rohini (Mutter des Balarama), Tochter von Vasudeva
 Rohini (Frau Krishnas)

Außerdem:
 Rohini (Schauspielerin) (* 1968), südindische Schauspielerin
 Rohini (Westbengalen), Dorf in Pashchim Medinipur, Westbengalen
 Rohini (Rapti), linker Nebenfluss des Rapti in Nepal und Indien
 Rohini (Satellit), Bauserie indischer Satelliten
 Rohini (Rakete), Bauserie indischer Höhenforschungsraketen

Rohini ist ein Namensteil von:
 Inoka Rohini de Silva, sri-lankische Badmintonspielerin